

Plaatsen 
 Bambang (Nueva Vizcaya), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Vizcaya
 Bambang (Lemong), een plaats in het Indonesische onderdistrict Lemong
 Bambang (Turi), een plaats in het Indonesische onderdistrict Turi
 Bambang (Wajak), een plaats in het Indonesische onderdistrict Wajak

Overig 
 Bambang Pamungkas (1980), een Indonesische voetballer, bijgenaamd Bepe